Michael Thornton – amerykański marynarz
 Michael E. Thornton – oficer US Navy
 Michael Patrick Thornton – amerykański aktor